Râul Laz se poate referi la:

 Laz - afluent al râului Arieșul Mic
 Laz - afluent al râului Sebiș
 Laz - afluent al râului Ștefănița